Владимир Клавдиевич Журавлёв () — российский политический деятель. Депутат Государственной Думы третьего созыва (2002—2003).

Биография 
Окончил Ленинградский горный институт по специальности «экономика и организация металлургического производства». С 1975 – рабочий комбината «Североникель», в 1977—1979 проходил срочную службу в Вооружённых силах СССР. С 1979 – на предприятиях Оленегорского ГОК, треста «Севзапшведмедремонт» города Мончегорск, комбината «Североникель».

С 1998 – председатель Центрального Совета межрегионального. объединения профсоюза северян, с 2000 – член Политсовета Мурманской региональной организации «Единства».

15 февраля 2002 года получил мандат умершего Владимира Лушина в Государственной Думе России. Член фракции «Единство – Единая Россия»,  Комитета по труду и социальной политике.

Депутат Мурманской областной думы третьего созыва (2002—2007) от Мурманского избирательного округа № 2 (Октябрьский округ), член комитета по труду и социальной политике.

Примечания

Ссылки 
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Мурманской областной Думы